Odznaka za Służbę Wojskową (III Rzesza)
 Odznaka za Służbę Wojskową (Anhalt)
 Odznaka za Służbę Wojskową (Austria)
 Odznaka za Służbę Wojskową (Austro-Węgry)
 Odznaka za Służbę Wojskową (Badenia)
 Odznaka za Służbę Wojskową (Hesja)
 Odznaka za Służbę Wojskową (Meklemburgia)
 Odznaka za Służbę Wojskową (Oldenburg) – dla żandarmów
 Odznaka za Służbę Wojskową (Wirtembergia)

Zobacz też 
 Odznaka za Służbę (ujednoznacznienie)